Кукубха, Арджуна, Терминалия арджуна () — один из видов терминалии.

Ареал 
В диком виде кукубха встречается на Индийском субконтиненте к югу от Гималаев, от границ с Пакистаном на западе до Бангладеш на востоке, также произрастает на Шри-Ланке. Наиболее распространена кукубха в Бенгалии и центральной Индии.

Описание вида 
Арджуна — дерево, достигающее высоты 20—25 м, с толстой, светло-серой корой, выделяющей млечный сок. Цветёт кукубха в зависимости от региона в марте-июне или в августе-сентябре, а плодоносит в сентябре или в ноябре-декабре. Плод деревянистый, длиной 2,5-5 см. Листья бледно-зелёные.

Применение 
Арджуна широко используется в народной медицине, упоминается ещё в Аюрведе: «Мы нашли растение, которое творит такие чудеса, что трудно себе представить, что оно существует в реальности».

Для медицинских целей используют кору, листья и плоды. В коре содержатся танины, сапонин, кальций, магний, цинк, медь. Листья оказывают тонизирующее воздействие.

В буддизме тхеравады кукубха считается деревом просветления десятого будды прошлого .

Галерея

Примечания 

Комбретовые
Лекарственные растения
Флора Южной Азии